Опиев — фамилия. Известные носители:
 Опиев, Ислам Салманович (1998) — российский борец греко-римского стиля.
 Опиев, Тынышбай (1932) — советский и казахский нефтяник.